Chiesa evangelica metodista –  edificio di culto metodista ad Albanella
 Chiesa evangelica metodista –  edificio di culto metodista a Carrara
 Chiesa evangelica metodista –  edificio di culto metodista a Firenze
 Chiesa evangelica metodista in Castro Pretorio a Roma, in via XX Settembre
 Chiesa evangelica metodista –  edificio di culto metodista e valdese a Bologna